Kacanka – rzeka – prawostronny dopływ Koprzywianki o długości 33,8 km. 
 Kacanki – W Beskidzie Żywieckim w Niedzielę Palmową święci się kacanki, do których oprócz witek wierzbowych dodaje się również jałowiec, leszczynę i cis.